Sans la précision d'un prénom, le mot Joule fait généralement référence au physicien anglais James Prescott Joule.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (12759) Joule est un astéroïde de la ceinture principale.
  est un cratère d'impact sur la Lune.

Informatique 
  est un langage de programmation de flux de données massivement simultané et sécurisé, conçu pour créer des applications distribuées.

Physique 
 En électricité :
 l'effet Joule est la dissipation d'énergie au passage d'un courant électrique dans un milieu ;
 la loi de Joule exprime la puissance dissipée par effet Joule ;
 un voleur de joules est un circuit électronique convertisseur de tension Boost auto-oscillant réduit à sa plus simple expression ; il permet d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie contenue dans une pile ou un accumulateur à cellule unique.
 En magnétohydrodynamique, le nombre de Joule caractérise l'échauffement d'un fluide soumis à un champ magnétique.
 en thermodynamique :
 la détente de Joule-Gay-Lussac est une détente adiabatique irréversible dans le vide ; elle est isoénergétique ;
 la détente de Joule-Thomson est une détente laminaire stationnaire et lente réalisée en faisant passer un flux de gaz au travers d'un tampon dans une canalisation calorifugée et horizontale ; elle est isenthalpique ;
 l' (ou Gow-Joule) est la propriété qu'ont les élastomères sous tension de se contracter quand ils sont chauffés, et plus généralement l'effet de la température sur la déformation mécanique ;
 l'effet Joule-Thomson, ou effet Joule-Kelvin, est la baisse de température d'un gaz quand il subit une détente adiabatique ;
 l'expérience de Joule consiste à fournir par frottement un travail connu et mesurer l'élévation de température qui en résulte ; elle a permis d'établir l'équivalence entre travail (énergie mécanique) et chaleur (énergie thermique) ;
 les lois de Joule sont deux lois de comportement des gaz :
 la première loi de Joule, ou loi de Joule et Gay-Lussac, énonce que l'énergie interne d'un gaz ne dépend que de la température,
 la deuxième loi de Joule, ou loi de Joule-Thomson, énonce que l'enthalpie d'un gaz ne dépend que de la température ;
 le cycle de Joule est un cycle thermodynamique à caloporteur gazeux.

Unités de mesure 
 Le joule est l'unité d'énergie du Système international ; c'est une unité dérivée.
 D'autres unités dérivées du Système international sont ordinairement exprimées à l'aide du joule, notamment le joule par kilogramme-kelvin, le joule par mètre cube-kelvin et le joule par mole.

Culture et société 
 le Joule (1911-1915) est un sous-marin de la Marine nationale française.
  est une revue scientifique à comité de lecture, fondée en 2017 comme un compagnon de Cell.

Patronyme 

  (1954 ou 1955-), un journaliste et écrivain canadien ;
 James Prescott Joule (1818-1889), un physicien anglais ;
  (?-), un chimiste britannique ;
  (1952-), un homme politique de l'Alaska (États-Unis).

Patronyme anglais